26. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 26. Armee (Rote Armee), Teil der Südwestfront (Rote Armee)
 26. Armee (Volksrepublik China)